Саша Никол Клементс (; 14. март 1990) канадска је глумица и манекенка, позната по улози у ситкому Владавина већине.

Филмографија 
 2012: Život sa dečacima
 2015: Degrasi: Nova generacija

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1990.
Канадске глумице
Канадске манекенке